Mário Silva peut désigner :
 Mário Fernando Magalhães da Silva, dit Mário Silva (1977-), footballeur portugais ;
 Mário Manuel da Silva, dit Mário Silva (1961-), athlète portugais ;
 Mário Rui Silva Duarte (1991-), footballeur portugais ;
 Mario Silva (1966-), homme politique canadien.